Monica-Elena Berescu (n. , Iași, România) este o deputată română, aleasă în 2020 pe listele Alianței USRPLUS.

Vezi și 
 Legislatura 2020-2024 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României

Legături externe 
 Activitatea parlamentară

Politicieni români în viață
Deputați români 2020-2024
Membri ai PLUS